Kampfwagenkanone (скорочено Kw. K. або KwK, тр. кампфваґенкано́не, буквальний переклад: гармата для бойової машини) — історичне позначення танкових гармат, які встановлювалися на бронетехніку Вермахту до 1945. Слово утворено від німецьких іменників Kampfwagen (бойова машина) та Kanone (гармата). У сучасних збройних силах Німеччини для позначення таких систем використовують інше слово — Panzerkanone ().

Kampfwagenkanone могли бути створені на основі протитанкових гармат (75-мм KwK 40 L/43), зенітних гармат (88-мм KwK 37 L/56) або як самостійні гармати (75-мм KwK 37 L/24).

Деякі німецькі танки для скорочення могли називати відповідно до їх гармати. Для цього до назви танка додавали калібр та/або позначку про довжину ствола ( — короткий або  — довгий):

 Pz III 3,7 та Pz III 5 — коли в ужитку були 37-мм та 50-мм гармати.
 Pz III kz та Pz III lg — коли в ужитку були 50-мм короткі KwK 38 L/42 та довгі KwK 39 L/60.
 Pz III 7,5 — з 75-мм KwK 37 L/24.
 Pz IV kz та Pz IV lg — коли в ужитку були 75-мм короткі KwK 37 L/24 та довгі KwK 40 L/43 (48).

Приклади 
Таблиця містить приклади Kampfwagenkanonen, які стояли на озброєнні Вермахту під час Другої світової війни (за винятком трофейних, які також позначались таким маркуванням).

Див. також 
 Танкова гармата
 Panzerkampfwagen
 Sonderkraftfahrzeug
 Panzerabwehrkanone
 Класифікація бронетехніки Вермахту

Примітки 

Танкові гармати
Військові акроніми
Позначення військової техніки